Margaret de Clare, comtessa de Gloucester, comtessa de Cornualla (12 d'octubre de 1293 - 9 d'abril de 1342) va ser una noble anglesa, hereva i la segona més gran de les tres filles de Gilbert de Clare, 7è comte de Gloucester i sisè comte d'Hertford, i la seva dona Joana d'Acre, convertint-la en néta del rei Eduard I. Els seus dos marits foren Piers Gaveston i Hugh de Audley,, primer comte de Gloucester.

Matrimoni amb Piers Gaveston 
Es va casar amb Piers Gaveston, el favorit del seu oncle Eduard II l'1 de novembre de 1307. En el moment del seu matrimoni, tenia 14 anys. Segons la Vita Edwardi Secundi, aquest matrimoni va ser organitzat pel Rei "per enfortir Piers i envoltar-lo d'amics". Piers Gaveston va celebrar el matrimoni amb un fastuós torneig al castell de Wallingford. El matrimoni d'una hereva tan noble amb un estranger no va agradar a la noblesa anglesa i va generar una gran impopularitat. La seva filla, Joan Gaveston, va néixer el 12 de gener de 1312 a York. S'afirma que van tenir un altre filla anomenada Amy Gaveston nascuda cap al 1310, però hi ha poques evidències fora dels oficials per validar aquesta afirmació. També hi ha afirmacions que Amy va néixer d'una amant de Piers Gaveston. Tanmateix, les proves són circumstancials i els registres oficials només indiquen a Joan Gaveston com a filla de Piers Gaveston i Margaret de Clare.

El rei Eduard va organitzar una celebració fastuosa després del naixement d'aquesta nena, amb joglars. Tanmateix, Piers Gaveston va ser executat només sis mesos després, deixant Margaret vídua amb un nen petit. Els seus drets de dot com a comtessa de Cornualla es van disputar, de manera que el rei Eduard li va assignar el castell d'Oakham i altres terres. Es va unir a la casa reial i va acompanyar el rei en el seu viatge de Londres a York el 1316.

Herència i segon matrimoni 
Després de la mort del seu germà, Gilbert de Clare, 8è comte de Gloucester, 7è comte d'Hertford, a la batalla de Bannockburn el 1314, Margaret i les seves germanes, Elizabeth i Eleanor de Clare van rebre una part de l'herència. Margaret era ara una de les co-hereus de la gran finca de Gloucester, i el rei Eduard va organitzar un segon matrimoni per a ella amb un altre favorit, Hugh d'Audley, primer comte de Gloucester. Va ser High Sheriff de Rutland de 1313 a 1319. El 28 d'abril de 1317, Margaret de Clare es va casar amb Hugh d'Audley, primer comte de Gloucester al castell de Windsor. Van tenir una filla: Margaret de Audley, nascuda entre gener de 1318 i novembre de 1320.Harrison, B.H. (2009). Els descendents del bosc familiar de Milesius d'Espanya durant 84 generacions. The Family Forest National Treasure Edition. Kamuela, HI: Millicent Publishing Company, Inc.

Guerra dels Despenser 
Hugh i Margaret estaven entre les víctimes del seu cunyat, Hug Le Despenser el Jove. En la seva temeritat i cobdícia per les terres de Clare, va robar a Margaret gran part de la seva legítima herència. El 1321, Hugh d'Audley es va unir als altres barons de la marxa per saquejar, cremar i causar una devastació general a les terres dels Despenser que posteriorment es van convertir en la Guerra dels Despenser. Hugh va ser capturat a la batalla de Boroughbridge el 1322 i es va salvar de morir penjat gràcies a les súpliques de la seva dona. Va ser empresonat i dos mesos més tard Margaret va ser enviada al Priorat de Sempringham a Lincolnshire. Va romandre allí fins al 1326, quan Hug va escapar de la presó i va ser alliberada de Sempringham.

Comtessa de Gloucester 
Hugh i Margaret es van reunir en algun moment de 1326. L'estiu de 1336, la seva única filla, Margaret Audley, va ser segrestada per Ralph Stafford, primer comte de Stafford. Els seus pares van presentar una queixa, però el rei Edurad III va donar suport a Stafford. Va apaivagar a Hugh i Margaret creant Hugh comte de Gloucester. A partir d'ara, Margaret va ser anomenada comtessa de Gloucester.

Mort 
Margaret va morir el 9 d'abril de 1342, i la seva germana lady Elizabeth de Clare va pagar perquè es fessin oracions per la seva ànima al Tonbridge Priory a Kent, Anglaterra, on va ser enterrada.

Referències 

Comtes anglesos
Dinasties
Regne d'Anglaterra
Persones de Kent
Morts a Anglaterra
Comtes britànics
Polítics anglesos